La famille Piéchaud est une famille de la grande bourgeoisie bordelaise qui compte parmi ses membres :
 Bertrand Piéchaud, né à Bordeaux en 1941, sculpteur et peintre français.
 Dominique Piéchaud (1922-2011), frère du précédent, sculpteur, graveur et médailleur français.
 Louis-Guillaume Piéchaud, né à Bressuire en 1975, petit-fils du précédent, orfèvre liturgique et artisan français.
 Robert Piéchaud, né à Saint-Mandé en 1969, cousin du précédent, compositeur français. 
 Martial Piéchaud (1888-1957), oncle des précédents, romancier, dramaturge et critique littéraire français.
 Louis Piéchaud (1892-1965), frère du précédent, écrivain, poète et journaliste français.
 Claude Piéchaud (1928-2008), fils du précédent, graveur et dessinateur surréaliste français.
 Guillaume Piéchaud, né à Paris en 1968, fils du précédent, sculpteur et designer français.
 Ferdinand Piéchaud (1890-1958), grand-oncle du précédent, père des deux premiers, médecin et professeur français.
 Timothée Piéchaud (1850-1905), père du précédent, médecin, chirurgien et professeur français.
 Adolphe Piéchaud (1842-1899), frère du précédent, médecin, chirurgien et ophtalmologiste français.